Фро́ссуш (; ) — власна назва.

Топоніми

Фроссуш (Албергарія-а-Веля) — парафія.
 Фроссуш (Брага) — парафія.